"San Sebastiano", forma italianizada de "São Sebastião", pode ser:
 San Sebastiano al Vesuvio, comuna italiana da Campânia
 San Sebastiano da Po, comuna italiana do Piemonte
 San Sebastiano Curone, comuna italiana do Piemonte
 San Sebastiano fuori le mura, igreja de Roma
 San Sebastiano al Palatino, igreja de Roma

Ver também
 

Desambiguações de topônimos